Се́рые киты́ (, или Eschrichtiidae) — группа усатых китов, по данным молекулярной генетики представляющая собой подсемейство полосатиковых (традиционно классифицируется как самостоятельное семейство). Единственный современный вид — серый кит (Eschrichtius robustus) из прибрежных вод Северной Пацифики. Ископаемые представители известны из отложений миоцена и плиоцена Северного полушария.

Систематика 
Традиционно серые киты рассматриваются как самостоятельное семейство Eschrichtiidae, вместе с полосатиковыми (Balaenopteridae) входящее в надсемейство Balaenopteroidea. Такая концепция поддерживается морфологическими анализами, а также молекулярным анализом М. Э. Стимена и коллег (2009). Тем не менее, многочисленные проводимые с 1990-х годов по настоящее время молекулярно-генетические анализы (включая комбинированные с морфологическими), свидетельствуют в пользу того, что серых китов следует считать подсемейством Eschrichtiinae в семействе полосатиковых (Balaenopteridae). Классификация серых китов в качестве полосатиковых принимается ASM Mammal Diversity Database и  (2020).

Современных и ископаемых представителей серых китов подразделяют на 4 рода:
   — поздний миоцен, Италия
   — ранний плиоцен, Италия
   — ранний плиоцен, Северная Каролина
  — современный род из Северной Пацифики; ископаемые остатки также известны из Северной Атлантики, древнейшие датируются поздним плиоценом

Кладограмма по Marx & Fordyce, 2015 (с названиями родов полосатиковых по Hassanin et al., 2012):

Примечания 

Полосатиковые